Купата на БФС е български футболен турнир, организиран от Българския футболен съюз. Създаден е като продължение на турнира за Купата на Съветската армия, който в периода 1983 – 1990 има ролята на втора по сила национална надпревара след Купата на България.

Купата на БФС има само едно издание през сезон 1990/91, след което е взето решение повече да не се провежда. Първи и единствен победител в турнира става Етър (Велико Търново), който на финала побеждава третодивизионния тогава тим на Нефтохимик (Бургас) с 2:1.

Първи кръг 
В този кръг участват 26 отбора от „В“ група и Областните групи, класирали се след квалификации.
24 октомври 1990 г.

Втори кръг 
В този кръг участват победителите от Първи кръг плюс 19-те отбора от „Б“ група.
31 октомври 1990 г.

Трети кръг 
В този кръг участват победителите от Втори кръг плюс 16-те отбора от „А“ група.
21 ноември 1990 г.

Осминафинали 
12 декември 1990 г.

Четвъртфинали 
06 март 1991 г.

Полуфинали 
18 май 1991 г.

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Добревски (26), 1:1 Рашев (41), 1:2 Гайдарски (66)

 Съдия: Христо Тончев
 Помощници: Л. Спасов и В. Божилов

Външни препратки 
Резултати от турнира за Купата на БФС

Турнири по футбол в България